Zakrzówek-Wieś – wieś w woj. lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Zakrzówek,
 Zakrzówek-Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów